Высшая нормальная (педагогическая) школа (; другие названия: «ENS Ulm», «ENS de Paris», «Normale Sup» или просто «Ulm») — французское государственное учреждение в сфере высшего образования во Франции в подчинении министерства высшего образования и научных исследований Франции. Нынешний директор — Марк Мезар ().

Высшая нормальная школа — одно из самых престижных высших учебных заведений Франции, для поступления в которое необходимо по окончании лицея проучиться несколько лет в специальных подготовительных классах («les classes préparatoires»), чтобы затем пройти строгий конкурсный отбор.

Главный кампус расположен на рю д’Ульм (улица Ульм, rue d' Ulm), 45 в V округе Парижа (отсюда название: Высшая Нормальная школа (Ульм)).

По состоянию на 2014 год признаётся лучшим высшим учебным заведением Франции и занимает 35 место в мировом академическом списке.

История, статус и задачи 
ВНШ в Париже является частью Высшей нормальной школы вместе с Высшей нормальной школой в Кашане и Высшей нормальной школой в Лионе. Тем не менее, только парижская ВНШ, в силу солидного срока существования и престижа, в законодательных или нормативных текстах называется просто «Высшей нормальной школой» без дополнительных уточнений.

Нынешняя ВНШ была создана в результате слияния в 1985 году Парижской Высшей нормальной школы и Севрской женской Высшей нормальной школы. (До слияния женщины имели право держать конкурс в парижской ВНШ. Два примера — Симона Вейль, поступившая из женской ВНШ в парижскую 1928 году, и академик Жаклин де Ромийи — в 1933).

Парижская высшая нормальная школа была основана 9 брюмера III года Республики (30 октября 1794) Национальным конвентом, который выразил желание, чтобы в Париже была учреждена «нормальная Школа, где были бы призваны из всех частей Республики уже образованные в полезных науках граждане, чтобы под руководством наиболее учёных во всех областях профессоров обучаться искусству преподавания».

Сейчас, в соответствии с декретом от 26 августа 1987 года, «Высшая нормальная школа при высоком уровне культурного и научного образования готовит учащихся к работе в области фундаментальных или прикладных научных исследований, к преподаванию в университетах и на подготовительных курсах высшей школы, а также в среднем образовании и, более общим образом, к службе в государственной администрации и административно-территориальных образованиях, их публичных учреждениях и на предприятиях».

Наука и образование 
В ВНШ Парижа (а с 2010 года также и Лиона) занимаются не только естественными, но и в равной мере гуманитарными науками и науками об обществе.

 Естественные науки
 Кафедра биологии
 Кафедра химии
 Кафедра информатики
 Кафедра математики и её приложений
 Кафедра физики
 Кафедра «Земля—атмосфера—океан» (геология и т. д.)

 Гуманитарные науки и науки об обществе
 Кафедра литературы и языков (Département Lila, то есть Li[ttérature et] la[ngages])
 Кафедра философии
 Кафедра наук о древности
 Кафедра социальных наук
 Кафедра географии
 Кафедра истории
 Кафедра когнитивных исследований
 Группа «История и философия науки» (Collectif Histoire et Philosophie des Sciences, CHPS)
 Платформа «Окружающая среда» (Plateforme environnement)
 Кафедра истории и теории искусств (Département d’Histoire et de Théorie des Arts, DHTA)
 Кафедра иностранных языков (Espace des Cultures et Langues d’Ailleurs, ECLA)

Интересные факты 
В Высшей нормальной школе распространён особый жаргон (jargon normalien).

Директора школы 
 Лансон, Гюстав (1919-1927)
 Жером Каркопино (1940-41, 1942-44)
 Ипполит, Жан (1954-63)

Известные выпускники 

 Астрономы: Андуайе, Шалонж и Ковалевский
 Математики: Давидоглу, Дарбу, Борель, Пикар, Эли и Анри Картаны, Адамар, Вейль, Бэр, Фреше, Дьедонне и Шевалле
 Минералоги: Франсуа Сюльпис Бёдан
 Историки: Шарль Сеньобос, Люсьен Февр, Марк Блок, Жак Ле Гофф, Жак Ревель, Поль Азар, Эдмон Фараль, Шарль Байе, Анри Шантавуан
 Химик и биолог: Луи Пастер
 Физики, нобелевские лауреаты Липпман и де Жен
 Социологи и философы: Луи Альтюссер, Мишель Фуко, Жорж Дюмезиль, Эмиль Дюркгейм, Тома Пикетти, Рене Вормс, Жан-Поль Сартр, Ален Бадью, Квентин Мейясу, Морис Мерло-Понти, Пьер Бурдье и Жак Деррида
 Писатели, нобелевские лауреаты Жан-Поль Сартр и Ромен Роллан
 Лингвисты: Клод Ажеж
 Педагоги: Роже Кузине

См. также 
 Normalien
 Jargon normalien
 Николя Бурбаки
 Поль Дюпюи

Примечания

Литература 
 Collectif, Le livre du centenaire, Hachette, 1895
 Collectif, Les Normaliens peints par eux-mêmes, Chamerot et Renouard, 1895
 Paul Dimoff, La Rue d’Ulm à la Belle époque (1899—1903), imp. G. Thomas, 1970
 François Dufay et Pierre-Bertrand Dufort, Les normaliens. De Charles Péguy à Bernard-Henri Lévy, un siècle d’histoire, J.C. Lattès, 1993 (ASIN 2709613077) ;
 Edouard Herriot, Normale, Société nouvelle d’édition, 1932
 Michèle Ferrand, Françoise Imbert et Catherine Marry, L’Excellence scolaire : une affaire de famille. Le cas des normaliennes et normaliens scientifiques, L’Harmattan, coll. " Bibliothèque de l'éducation ", 1999 (ISBN 2-7384-8221-X) ;
 Pascale Hummel, Humanités normaliennes. L’enseignement classique et l'érudition philologique dans l'École normale supérieure au s-XIXe, Belles Lettres, coll. " Études anciennes ", n° 298, 1995 (ISBN 2-251-32645-6) ;
 Pascale Hummel, Regards sur les études classiques au XIXe siècle. Catalogue du fonds Morante, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1990.
 Pascale Hummel, Pour une histoire de l’École normale supérieure : sources d’archives (1794—1993), en collaboration avec A. Lejeune et D. Peyceré, Paris, Archives nationales — Presses de l’École normale supérieure, 1995.
 Nicole Masson, L'École normale supérieure : les chemins de la liberté, Gallimard, coll. «Découvertes Gallimard» (n° 221), série Culture et société, 1994 (ASIN 2070532844) ;
 Alain Peyrefitte, Rue d’Ulm. Chroniques de la vie normalienne, Fayard, 1994 (réed.) ;
 Robert Flacelière, Normale en péril, Presses universitaires de France, 1971
 Romain Rolland, Le cloître de la rue d’Ulm, Albin Michel, 1952 ;
 Jean-François Sirinelli, École normale supérieure : le livre du bicentenaire, PUF, 1994.

Ссылки 

 Официальный сайт парижской Высшей нормальной школы 
 Сайт Комитета по Праздникам 
 Ассоциация выпускников парижской Высшей нормальной школы

Учебные заведения V округа Парижа
Исторические памятники V округа Парижа